Caracol kan verwijzen naar:

 Caracol (Mayastad), een Mayastad
 Caracol (Mato Grosso do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul
 Caracol (Piauí), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí
 Caracol (Haïti), een gemeente in Haïti
 Caracol (Belgium), een supportersgroep van de Kielse Ratten, Beerschot Wilrijk